Justiça transmitida, na teologia metodista, é esse gracioso dom de Deus no momento do Novo nascimento que capacita um disciplina cristã a luta por santidade e santificação. John Wesley acreditava que a justiça transmitida trabalhava em conjunto com a justiça imputada. Justiça imputada é a justiça de Jesus creditada ao cristão, justiça imputada é a qual Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo, após a justificação, trabalha no cristão para capacitar e empoderizar o processo de santificação (no pensamento wesleyano, perfeição cristã).

Veja também
 Justiça
 Justiça imputada
 Andreas Osiander

Ligações externas
 John Wesley's Doctrine of Justification by Charles Brockwell...includes a concise discussion of imparted righteousness
 Encountering God by Andrew Purves and Charles Partee, Chapter 9: "The Struggle for Saintliness" (ISBN 0-664-22242-0)...opposed to the idea of imparted righteousness
  Voice of the Pastor Study Séries

Protestantismo